Alepidea longifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Meyer och Ernst Gottlieb von Steudel. Alepidea longifolia ingår i släktet Alepidea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
longifolia